Berëzovskij,  è un toponimo russo che può riferirsi a:
Berëzovskij: città della oblast' di Sverdlovsk
Berëzovskij: città della oblast' di Kemerovo

Pagine correlate 

 Berëzovka
 Berëzovo
 Berezovskij
 Berëzovskij rajon